Termenul „Arghandab” se poate referi la:

Denumire geografică după râul (400 km lungime) cu același nume din Afganistan
un district (woluswali) în provincia Zabul
un district (woluswali) în provincia Kandahar